Irek Gimajev (), ruski hokejist, * 2. september 1957, Ufa, Rusija.

Gimajev je bil dolgoletni hokejist kluba CSKA Moskva v sovjetski ligi, začel pa je pri domačem klubu Salavat Julajev Ufa. V sezoni 1987/1988 je igral za Olimpijo Hertz v jugoslovanski ligi in velja za enega najboljših igralcev, ki je kadarkoli igral v slovenskem klubu. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na štirih svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil tri zlate in eno bronasto medaljo. Skupno je na šestindvajsetih tekmah dosegel pet golov in štiri podaje. Za reprezentanco je igral tudi na dveh Kanadskih pokalih, kjer je reprezentanca osvojila prvo in tretje mesto.

Pregled kariere 

|-
| Salavat Julajev Ufa
| Sovjetska liga
| 76/77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Salavat Julajev Ufa
| Sovjetska liga
| 78/79
|
| 42
| 10
| 11
| 21
|
| 48
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 79
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 79/80
|
| 43
| 7
| 10
| 17
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 80/81
|
| 41
| 2
| 6
| 8
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Kanadski pokal
| 81
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 81/82
|
| 47
| 3
| 3
| 6
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 82
|
| 6
| 1
| 1
| 2
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 82/83
|
| 39
| 3
| 6
| 9
|
| 19
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 83
|
| 6
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 83/84
|
| 44
| 2
| 6
| 8
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Kanadski pokal
| 84
|
|
| 1
| 0
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 84/85
|
| 39
| 7
| 8
| 15
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 85
|
| 10
| 3
| 2
| 5
|
| '''26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 85/86
|
| 36
| 4
| 11
| 15
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 86/87
|
| 25
| 2
| 6
| 8
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hertz Olimpija
| Jugoslovanska liga
| 87/88
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |386
| bgcolor="#7FFF00" |46
| bgcolor="#7FFF00" |72
| bgcolor="#7FFF00" |118
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |229
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
 Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski branilci
Sovjetski hokejski reprezentanti
Hokejisti Salavat Julajev Ufa
Hokejisti CSKA Moskva
Hokejisti HK Olimpija
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih